Oladmarrr yissuchiha
Lake Worth podría referirse a:

  Lake Worth (Florida);
 Lake Worth (Texas); o
 Lake Worth Corridor.